O nome Tyrone pode referir-se a:

Pessoas
Tyrone Evans
Tyrone Power um actor irlandês

Localidades
Condado de Tyrone, na Irlanda
Tyrone, Geórgia, Estados Unidos
Tyrone, Pensilvânia, Estados Unidos

Desambiguação